Калонимос (; «доброе имя») — мужское имя еврейского происхождения.

В хронологическом порядке
 Калонимос бен-Саббатай (Kalonymus Ben Shabbethai, или Калонимос Римский; ок. 1030—1096) — галахист, экзегет и литургический поэт родом из Рима.
  (ум. 1096) — глава еврейской общины в Майнце.
 Калонимос Наси (Kalonymus Nasi; XIII век) — провансальский литургический поэт.
 Калонимос бен-Калонимос (1286 — после 1328) — провансальский раввин, философ и переводчик.
 Калонимос бен-Гершон (Kalonymus ben Gershon; XIII век) — немецкий талмудист.
 Калонимос бен-Давид (Kalonymus ben David ben Todros; XIV век) — переводчик с арабского языка на еврейский.
 Калонимос бен-Иуда (Kalonymus ben Judah; 1-я пол. XVI века) — итальянский врач.

См. также 
  (Калонимосы) — династия из Лукки (Италия), обосновавшаяся в Майнце и Шпейере и внёсшая большой вклад в развитие еврейской науки в Германии.

Примечания